Smiertin, ros. Смертин, (forma żeńska: Smiertina) – nazwisko rosyjskie, 2737 w Rosji. Forma żeńska: Smiertina.

Znane osoby 
 Aleksiej Smiertin (ur. 1975) – rosyjski piłkarz występujący niegdyś na pozycji defensywnego pomocnika
 Jewgienij Smiertin (ur. 1969) – rosyjski trener i piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika

Przypisy 

Rosyjskie nazwiska